Vratislav est un prénom slave formé sur le radical -slav « gloire, glorieux » . Il a pour variantes Wratislav, Wratysław, Wratislas, Vratislas, Vratislaus. C'est de ce prénom que dérive le nom de la ville de Wrocław.

 Vratislav, prince morave du  ;
 Vratislav  de Bohême, duc de Bohême de 915 à 921 ;
 Vratislav II de Bohême (mort en 1092), roi de Bohême.

Prénom masculin